Rotterdam bezeichnet Orte:

 Rotterdam, eine niederländische Hafenstadt
 Rotterdam (New York), Town im amerikanischen Bundesstaat New York
 Rotterdam, eine Insel, die zum Königreich Tonga gehört, heute Nomuka
 Rotterdam (Hückeswagen), ehemaliger Ort in Hückeswagen im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Rotterdam bezeichnet Schiffe:
 Rotterdam (Schiff, 1873)
 Rotterdam (Schiff, 1878)
 Rotterdam (Schiff, 1897)
 Rotterdam (Schiff, 1908), ein im Transatlantikverkehr eingesetztes, niederländisches Passagierschiff
 Rotterdam (Schiff, 1959), ein im Transatlantikverkehr eingesetztes, niederländisches Passagierschiff
 Borealis (Schiff), früher Rotterdam, ein im Kreuzfahrtverkehr eingesetztes, ehemals niederländisches Passagierschiff
 Rotterdam (Schiff, 2021), ein niederländisches Passagierschiff
 Rotterdammer Schiff, erstes militärisches Tauchboot

Rotterdam bezeichnet ferner:
 Arbeitsgemeinschaft Rotterdam (AGR), deutscher Deckname für ein Gremium im 2. Weltkrieg, siehe Rotterdam-Gerät
 Rotterdam-Gerät, deutscher Deckname für ein britisches Radargerät im 2. Weltkrieg
 Rotterdam-Klasse, eine Klasse von Amphibious Transport Docks der Königlich Niederländischen Marine

Rotterdam ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Rotterdam (1893–1974), deutscher Architekt
 Erasmus von Rotterdam (1469–1536), niederländischer Humanist
 Paul Rotterdam (* 1939), österreichischer Maler